Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-ruský pár Ioana Raluca Olaruová a Valeria Solovjevová, jehož členky nestartovaly společně. Solovjevová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Olaruové se stala izraelská hráčka Šachar Pe'erová, s níž se opět probojovala do finále.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená nizozemsko-česká dvojice Michaëlla Krajiceková a Karolína Plíšková, která ve finále zdolala izraelsko-rumunský pár Pe'erová a Olaruová výsledkem 6–0, 4–6 a [10–6]. Krajiceková tak na okruhu WTA Tour získala šestý deblový titul a pro Plíškovou se jednalo o druhou turnajovou trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Marina Erakovicová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Sandra Klemenschitsová (čtvrtfinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Katarzyna Piterová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2014
WTA Tour 2014